

Criminalità 
 Macrì – 'ndrina di Gioiosa Jonica e Siderno

Persone 
 Antonio Macrì (1904-1975) – mafioso italiano
 Cosimo Vincenzo Macrì (1947-2007) – funzionario e prefetto italiano
 Federica Macrì (1990) – ex ginnasta italiana
 Francesca Macrì (1987) – comica italiana
 Francesco Macrì o Macri (1930-2019) – imprenditore italiano naturalizzato argentino
 Giacomo Macrì (1831-1908) – giurista e politico italiano
 Giuseppe Macrì (1958) – judoka italiano
 Giuseppina Macrì (1974) – judoka italiana
 Lorenzo Macrì (1950) – attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano
 Maria Macrì (1967) – ex calciatrice e allenatrice di calcio italiana
 Oreste Macrì (1913-1998) – critico letterario, filologo, linguista e ispanista italiano
 Teresa Macrì (1960) – critica d'arte, scrittrice e docente italiana

Pagine correlate

Macri